Григорьева, Галина:
 Григорьева, Галина Константиновна (1917—1969) — актриса театра и кино, Заслуженная артистка Кабардино-Балкарской АССР (1959).
 Григорьева, Галина Сергеевна (род. 1933) — советская и украинская художница.